Оскар Арсиньега (, родился 27 марта 1970 в Мичоакане, Мексика) — мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой (Bantamweight) весовой категории. В матче за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (ВБС, WBC) боксировал против россиянина Юрия Арбачакова.

Текущая позиция в мировом рейтинге по боксу: 299-й.

Результаты боёв

Ссылки 
 

Боксёры Мексики